|-
| 149801 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149802 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149803 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149804 - || || 22 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149805 - || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149806 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149807 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149808 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149809 - || || 26 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149810 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149811 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149812 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149813 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149814 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149815 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149816 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149817 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149818 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149819 - || 2005 NJ || 1 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149820 - || 2005 NY || 1 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149821 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149822 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149823 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149824 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149825 - || || 7 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149826 - || || 7 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149827 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149828 - || || 11 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149829 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149830 - || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149831 - || || 12 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149832 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149833 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149834 - || || 31 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149835 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149836 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149837 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149838 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149839 - || || 31 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149840 - || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149841 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149842 - || || 9 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149843 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149844 - || || 8 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149845 - || || 15 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149846 - || || 15 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149847 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149848 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149849 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149850 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149851 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149852 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149853 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149854 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149855 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149856 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149857 - || || 27 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149858 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149859 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149860 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149861 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149862 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149863 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149864 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149865 - || || 29 d'agost de 2005 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 149866 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149867 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149868 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149869 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149870 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149871 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149872 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149873 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149874 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149875 - || || 31 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149876 - || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149877 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149878 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149879 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149880 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149881 - || 2005 RZ || 1 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149882 - || || 6 de setembre de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 149883 - || || 1 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 149884 Radebeul || || 9 de setembre de 2005 || Radebeul || M. Fiedler
|-
| 149885 - || || 11 de setembre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 149886 - || || 1 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 149887 - || || 6 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149888 - || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149889 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149890 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149891 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149892 - || || 11 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149893 - || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149894 - || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149895 - || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149896 - || || 23 de setembre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 149897 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149898 - || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149899 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149900 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

9